Jean-Gabriel Montador (1947-), artiste français
 Steve Montador (1979-2015), joueur professionnel canadien de hockey sur glace